Gizzi ist der Familienname folgender Personen:
 Loris Gizzi (1899–1986), italienischer Schauspieler
 Peter Gizzi (* 1959), US-amerikanischer Autor, Hochschullehrer und Verleger
 Tommaso Pasquale Gizzi (1787–1849), italienischer Geistlicher, Kardinalstaatssekretär